Tadeusz Tarnawski (ur. 1907) – porucznik Wojska Polskiego, dowódca 4. kompanii 56 pp, kawaler Virtuti Militari
 Tadeusz Tarnawski (1926–2011) – żołnierz AK, inżynier, wykładowca akademicki
 Tadeusz Tarnawski (1923–1987) – żołnierz AK, więzień łagrów stalinowskich, pisarz, poeta